

Persone 
 Alfonso di Castro (1495-1558) – vescovo e teologo spagnolo
 Angelo Di Castro (1901-1989) – architetto italiano

Pagine correlate 
Castro – pagina di disambiguazione
De Castro (disambigua) – pagina di disambiguazione